Elevador puede referirse a:
Ascensor o elevador,  un sistema de transporte vertical, diseñado para mover personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura.
Elevador de coches, un máquina que eleva, sube los vehículos para poder trabajar por debajo del vehículo en un taller.
Carretilla elevadora, un vehículo contrapesado en su parte trasera que, mediante dos horquillas, se utiliza para subir, bajar y transportar palés, contenedores y otras cargas. 
Plataforma elevadora, un dispositivo mecánico diseñado para elevar personas a diferentes alturas